

Йолкино — село, Балейський район, Забайкальський край
 Йолкино — селище, Лісний міський округ, Свердловська область
 Йолкино — присілок, Моргауський район, Чувашія